Kollat ist der Familienname folgender Personen:

 David T. Kollat, Soziologe
 Gert Kollat (1906–1982), deutscher Schauspieler, Theaterregisseur und Bühnenbildner
 Horst Kollat (1925–2004), deutscher Politiker 
 Jens Kollat (* 1967), deutscher Basketballspieler

Siehe auch:
 Kollath
 Kolat